Торре́н () — каталанская фамилия. Известные носители:
 Торрен, Доменек (род. 1962) — футбольный тренер.
 Торрен, Рожер (род. 1979) — политик.